Кипругут — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кипругут, Даниэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипругут, Уилсон (1938—2022) — кенийский бегун на средние дистанции.